Sitzendorf kan syfta på:

Sitzendorf, Thüringen
Sitzendorf an der Schmida